«Заслу́женный арти́ст Удму́ртской Респу́блики» — почётное звание Удмуртской Республики за выдающиеся заслуги в области театрального, музыкального, циркового, эстрадного и киноискусства.

Основания для присвоения 
Звание «Заслуженный артист Удмуртской Республики» присваивается гражданам Российской Федерации, а также гражданам иностранных государств и лицам без гражданства за особые заслуги, способствующие социально-экономическому, культурному развитию, росту благосостояния населения и повышению авторитета Удмуртской Республики.

Присвоение звания 
Представления к присвоению почетных званий вносятся Президенту Удмуртской Республики. Порядок внесения представлений к присвоению почетных званий и их рассмотрения определяется Президентом Удмуртской Республики.

О присвоении почетного звания Президент Удмуртской Республики издает указ.

Удостоверение и нагрудный знак к почетному званию гласно в торжественной обстановке в течение 30 дней со дня вступления в силу указа вручает Президент Удмуртской Республики или другое должностное лицо по его поручению.

Заслуженные артисты Удмуртской Республики

См. также 
 Народный артист Российской Федерации
 Народный артист СССР
 Народный артист Удмуртской АССР
 Заслуженный артист Удмуртской АССР
 Почётные звания Удмуртской Республики

Ссылки 
 Закон УР от 03.05.2001 N22-РЗ «О ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАДАХ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЯХ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

Почётные звания Удмуртской Республики